Basically – cortometraggio del 2014 diretto da Ari Aster
 Basically – brano musicale del 2018 di Lil Xan dall'album Total Xanarchy
 Basically – brano musicale del 2019 di Catfish and the Bottlemen dall'album The Balance